Francis Williams peut désigner :
 Francis Williams (ca. 1700-1770), poète britannique originaire de Jamaïque ;
 Francis Edgar Williams (1893-1943), anthropologue australien ;
 Francis Henry Williams (1852-1936), médecin britannique ;
 Francis Xavier Williams (1882-1967), entomologiste américain.